Familienfürsorge steht für:

 den die Arbeit mit Familien betreffenden Teilbereich der Fürsorge
 Familienfürsorge Lebensversicherung AG, ein Lebensversicherungsunternehmen im Verbund der deutschen Versicherungsgruppe Versicherer im Raum der Kirchen